Elizabeth Ryan e Helen Wills hanno battuto in finale Simone Barbier e Simonne Mathieu 6-3, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1930